Бутія — затока в Північному Льодовитому океані
 Бутія — півострів в Канаді
 Бутія — муніципалітет в Бразилії.

Див. також 
 Бутія, буція (Butea) — рід рослин родини бобових.